Kirkonkylä kan syfta på:

 Kirkonkylä – en tätort i Lappträsk, se Kapellby
 Kirkonkylä – en by i Lojo, se Kyrkstad, Lojo
 Kirkonkylä, Urais – centrum i Urais